Hsu Yu-hsiou e Wu Yibing erano i detentori del titolo, ma non hanno potuto partecipare a questa edizione del torneo in quanto superati i limiti di età per concorrere nei tornei juniores.

In finale Adrian Andreev e Anton Matusevich hanno sconfitto Emilio Nava e Axel Nefve con il punteggio di 6–4, 2–6, [10–8].

Teste di serie 

  Thiago Seyboth Wild /  Tseng Chun-hsin (primo turno)
  Sebastián Báez /  Facundo Díaz Acosta (primo turno)
  Hugo Gaston /  Clément Tabur (secondo turno)
  Aidan McHugh /  Timofei Skatov (primo turno)

  Carlos López Montagud /  Mu Tao (primo turno)
  Tristan Boyer /  Nick Hardt (secondo turno)
  Ondřej Štyler /  Naoki Tajima (primo turno)
  Filip Cristian Jianu /  Deney Wassermann (quarti di finale)

Wildcard 

  Jenson Brooksby /  Stefan Dostanic (primo turno)
  Martin Damm /  Toby Alex Kodat (primo turno)

  Adam Neff /  Eliot Spizzirri (secondo turno)
  Alexander Lee /  Niroop Vallabhaneni (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2018